Amâncio ist der Familienname folgender Personen:

 Ebert William Amâncio (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Rosimar Amâncio (* 1984), brasilianischer Fußballspieler